Чаттерджи () — индийская фамилия бенгальского происхождения. Известные носители:

 Чаттерджи, Асима (1917—2006) — индийский химик.
 Чаттерджи, Басу (1922—2020) — индийский кинорежиссёр и сценарист.
 Чаттерджи, Мохини Мохун (1858—1936) — индийский юрист и теософ.
 Чаттерджи, Просенджит (род. 1962) — индийский актёр, продюсер и телеведущий, занятый в киноиндустрии на бенгальском языке.
 Чаттерджи, Сумитра (1935—2020) — индийский киноактёр, режиссёр, драматург, писатель и поэт.
 Чаттерджи, Сунити Кумар (1890—1977) — индийский филолог-востоковед и общественный деятель.
 Чаттерджи, Сурав (род. 1979) — индийский математик.
 Чаттерджи, Рими (род. 1969) — индийская писательница.